Ка́шинский райо́н — административно-территориальная единица (район) на юго-востоке Тверской области России с 1929 до 2018 гг., а также соответствующий ему одноимённый муниципальный район, упразднённый 20 апреля 2018 года.

В рамках муниципального устройства, в границах упразднённого муниципального района 20 апреля 2018 года образовано новое муниципальное образование Кашинский городской округ.

В рамках административно-территориального устройства области, на его территории образована административно-территориальная единица, соответствующая категории округ.

Административный центр — город Кашин.

География 
Площадь 2,01 тыс. км². Район граничит со следующими районами Тверской области: Кесовогорским на севере, Бежецким на северо-западе, Рамешковским на западе, Кимрским на юго-западе, Калязинским на юге. На востоке район граничит с Ярославской областью.

Основные реки: Медведица, Кашинка и Яхрома.

История 
Кашинский район был образован 12 июля 1929 года в составе Бежецкого округа Московской области на территории бывших Кашинской и Славковской волостей Кимрского уезда Тверской губернии.

В состав района вошли город Кашин и сельсоветы: Больше-Крутцкий, Больше-Макаровский, Булатовский, Бурмакинский, Ванчуговский, Введенский, Власьевский, Вязовецкий, Давыдовский, Данильцевский, Демьяновский, Дьяковский, Жидиткинский, Заворинский, Зеленцовский, Золотиловский, Кевниковский, Клестовский, Козьмодемьяновский, Кочмельский, Красноборский, Лобковский, Леушинский, Лютовский, Македоновский, Маковнинский, Марининский, Матинский, Мерлинский, Милославский, Непотяговский, Никольский, Отрубневский, Покровский, Постельниковский, Потуповский, Радневский, Родионовский, Савцинский, Серговский, Сипягинский, Славковский, Сологовский, Студено-Польский, Тупиковский, Туровский, Тушневский, Уницкий, Федосьинский, Филатовский, Четвертевский, Шевелевский, Шепелевский, Щелковский, Эскинский.

15 сентября 1931 года к Кашинскому району были присоединены Алешовский, Верхне-Троицкий, Городищенский, Дольницкий, Дорский, Дубьевский, Ескинский, Клюкинский, Красновский, Лосевский, Полянский, Сетковский, Слободинский, Тереботуньский, Шевригинский и Якволевский с/с упразднённого Горицкого района.

В 1932 году в районе была завершена коллективизация.

29 января 1935 года Кашинский район был передан в новообразованную Калининскую область.

В 1963 году к Кашинскому району присоединён Кесовогорский район, затем восстановленный в 1965 году.

С января 2006 до апреля 2018 года в упразднённый Кашинский муниципальный район входило 12 муниципальных образований: 1 городское и 11 сельских поселений:

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (город Кашин) проживают   % населения района.

 Национальный состав
Всероссийская перепись населения-2010

Всего населения — 27410 человек. Указавших национальность — 26761 человек.

Из них:
 Русские — 25323
 Украинцы — 293
 Киргизы — 156
 Армяне — 120
 Чуваши — 111
 Белорусы — 94
 Молдаване — 74
 Узбеки — 71
 Цыгане — 68
 Немцы — 54
 Чеченцы — 51
 Аварцы — 38
 Таджики — 37
 Татары — 37
 Азербайджанцы — 34
 Грузины — 25
 Ингуши — 19
 Карелы — 18
 Гагаузы — 16
 Лезгины — 14
 Мордва — 13

Населённые пункты 
В состав Кашинского городского округа входят 397 населённых пунктов.

Транспорт 
Через район проходит железная дорога «Москва—Сонково—Санкт-Петербург».

Культура 
 На территории современного Кашинского района в селе Харитоново в 1859 родился Е. Е. Нечаев, один из зачинателей русской пролетарской поэзии.
 В 1811 в селе Лубеньки родился А. А. Алексеев, известный художник, с помощью А. Г. Венецианова избавившийся от крепостной зависимости.
 В окрестностях Кашина находилось имение участника Отечественной войны 1812 года генерала П. А. Тучкова.
 В деревне Шаблынино родилась Т. П. Пассек, русская писательница, подруга А. И. Герцена.
 В Верхнюю Троицу к М. И. Калинину приезжали поэт С. Есенин и американский писатель А. Вильямс.

Достопримечательности 
 Церковь Живоначальной Троицы села Уницы (1915) — расположенный в живописном месте храм в неорусском стиле.
[dl.dropbox.com/u/10849186/spisok_obektov_ist-kult_nasledia.pdf Официальный список объектов историко-культурного наследия Тверской области] (памятники Кашинского района на стр. 88-90).

Археология 
На стоянке Языково-I (V—III тыс. до н. э.) в 1 км западнее деревни Языково на правом берегу реки Яхромы встречены захоронения волосовской культуры с янтарными украшениями.

Известные уроженцы 
 Артузов, Артур Христианович (1891–1937) — деятель советских органов государственной безопасности. Один из основателей советской разведки и контрразведки, корпусной комиссар. Родился в деревне Устиново. 
 Буланов, Владимир Петрович (1919–2008) — генерал-лейтенант авиации, Заслуженный военный штурман СССР. Родился в деревне Берница.
 Королёв, Владимир Иванович (род. 1955) — российский военачальник, Главнокомандующий ВМФ России, адмирал. Родился в деревне Пустынька.
 Чистяков Иван Михайлович (1900—1968) — советский военачальник, генерал-полковник. Герой Советского Союза. Родился в деревне Отрубнево.

Примечания

Ссылки 
 Сведения на сайте областной администрации
 Сайт-путеводитель по Кашинскому району и городу Кашин 
 Историческая справка
 Экономическая справка 
 район на архивных и современных картах 

Городские округа Тверской области
Округа Тверской области
Муниципальные районы, упразднённые в 2018 году